Пищулин — русская фамилия; имеет женскую форму . Известна с XVII века как дворянская фамилия Курской губернии

Известные носители 

 Пищулин, Андриан Абрамович (1903—1943) — Герой Советского Союза.
 Пищулин, Виктор Иванович (1907—1983) — советский государственный деятель.
 Пищулин, Владимир Фёдорович (иеромонах Владимир; 1889—1938) — иеромонах Русской православной церкви, причислен к лику святых.



См. также 
 Пищулино

Примечания